XIII-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Джодхпуре с 7 по 17 апреля 2003 года. В соревновании участвовало 13 команд, включая вторую и третью команду Индии.

Команды

Китай 
 Е Цзянчуань
 Чжан Чжун
 Сюй Цзюнь
 Чжан Пэнсян
 Юй Шаотэн

Индия 1 
 Кришнан Сашикиран
 Сурья Шехар Гангули
 Пентала Харикришна
 Дибьенду Баруа
 Абхиджит Кунте

Индия 3 
 Нилотпал Дас
 Шрирам Джа
Рави Ланка
 Kumar Sharma Dinesh 
 Bandyopadhyay Roktim

Таблица 
 Курсивным шрифтом выделены два очка, которые получила команда, не игравшая в этом туре.

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
2003 год в шахматах